Spring Lake ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Spring Lake (Alberta)

in den Vereinigten Staaten:
 Spring Lake (Florida)
 Spring Lake (Indiana)
 Spring Lake (Iowa)
 Spring Lake (Louisiana)
 Spring Lake (Maine)
 Spring Lake (Michigan)
 Spring Lake (Minnesota), im Scott County
 Spring Lake (Isanti County, Minnesota)
 Spring Lake (Itasca County, Minnesota)
 Spring Lake (Missouri)
 Spring Lake (New Jersey)
 Spring Lake (North Carolina)
 Spring Lake (Rhode Island)
 Spring Lake (Utah)
 Spring Lake (Wisconsin), im Waushara County
 Spring Lake (Town), Town(ship) im Pierce County, Wisconsin

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Spring Lake (See in Minnesota)
 Spring Lake (See in New York)

Siehe auch:
 Spring Lake Township